Fire of Unknown Origin — восьмой студийный альбом американской хард-рок-группы Blue Öyster Cult, выпущенный в июле 1981 года. Продюсером выступил Мартин Бёрч.

Альбом, включающий в себя успешный в  хит «Burnin’ for You» (1 место в Billboard’s Album Rock Tracks chart) ознаменовал возрождение коммерческого успеха, после двух альбомов с неутешительными продажами. Также Fire of Unknown Origin является последним студийным альбомом, записанным оригинальным составом группы; во время последующего тура, группа уволила оригинального барабанщика .

Альбом продолжает тенденцию BÖC в плане написания необычных песен, начиная от заглавного трека (написанного в соавторстве с Патти Смит) до «Joan Crawford». Часть песен была предназначена для саундтрека анимационного фильма Тяжёлый металл, включая «Vengeance (The Pact)», в тексте которого подробно описывается сюжет сегмента фильма «Taarna». Тем не менее только написанная в соавторстве с писателем научной фантастики Майклом Муркоком песня «» (по иронии судьбы не предназначенная для фильма) смогла попасть в саундтрек окончательной версии фильма.

Закрывающий трек альбома, «Don’t Turn Your Back» стал последним вкладом Аллена Ланьера в написании песен Blue Öyster Cult; впервые он был исполнен группой 17 июня 2016 года на специальном концерте, посвящённом творчеству Ланьера.

Список композиций

Участники записи 
Группа
  — вокал, гитара, бас в 5 треке
 Дональд 'Бак Дхарма' Розер — соло-гитара, вокал, перкуссия в 3 треке, звуковые и эффекты баса в 8 треке
 Аллен Ланьер — клавишные
  — бас, вокал
  — ударные, синтезатор, вокал, микширование (в титрах не указан)

Дополнительные музыканты
 Карла Де Вито — бэк-вокал в 4 треке
 Сэнди Джин — бэк-вокал в 9 треке
 Билл Ситивелла, Тони Седрон — дополнительная перкуссия в 3 треке
 Джесси Леви — струнные аранжировки в 3 и 8 треках

Производство
 Мартин Бёрч — продюсер, звукоинжинер, микширование
 Клэй Хатчинсон — звкоинженер
 Пол Стабблебин — мастеринг
 Грэг Скотт — обложка альбома

Чарты

Альбом

Синглы

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем
Альбомы Blue Öyster Cult